Marcin Smoliński (ur. 5 kwietnia 1985 w Warszawie) – polski piłkarz występujący na pozycji pomocnika w polskim klubie Huragan Wołomin. W trakcie swojej kariery reprezentował także barwy Legii Warszawa, Odry Wodzisław oraz ŁKS-u Łódź. Były reprezentant Polski do lat 21.

Statystyki klubowe 

Aktualne na 31 sierpnia 2019:

Sukcesy

Legia Warszawa 
 Mistrzostwo Polski: 2005/06
 Puchar Polski: 2007/08

Linki zewnętrzne 
  
 

Polscy piłkarze
Piłkarze Legii Warszawa
Piłkarze Odry Wodzisław Śląski
Piłkarze ŁKS Łódź
Piłkarze Olimpii Grudziądz
Piłkarze Znicza Pruszków
Urodzeni w 1985
Ludzie urodzeni w Warszawie